Bruno Baratti ist der Familienname folgender Personen:

* Bruno Baratti (Bildhauer) (1911–2008), italienischer Bildhauer, Keramikkünstler und Maler
 Bruno Baratti (Drehbuchautor) (* vor 1953–1996), italienischer Drehbuchautor